Grabag kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Grabag (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 109,90), Jawa Tengah, 
 Kecamatan Grabag (distrikt i Indonesien, lat -7,81, long 109,88), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar